«Al otro lado» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Al otro lado (Die andere Seite) (1931), película antibelicista alemana de Heinz Paul.
 Al otro lado (2004), película mexicana de Gustavo Loza.
 Al otro lado (Foreign Exchange) (2004), serie de televisión australiana.
 Al otro lado (Auf der anderen Seit) (2007), película germano-turca de Fatih Akin.
 Al otro lado (2013), programa de televisión español.

Música 
 Al otro lado (1995-), grupo español de hard rock.
 Al otro lado (1978), álbum del grupo Asfalto.
 Al otro lado (2000), álbum de Hevia.